Le psaume 144 peut désigner :
 le psaume 144 (143) : psaume 144 selon la numérotation hébraïque, psaume 143 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 145 (144) : psaume 145 selon la numérotation hébraïque, psaume 144 selon la numérotation grecque.